Ercole d'Este kan verwijzen naar:

 Ercole I d'Este, hertog van Ferrara, Modena en Reggio van 1471 tot 1505
 Ercole II d'Este, hertog van Ferrara, Modena en Reggio van 1534 tot 1559
 Ercole III d'Este, hertog van Modena en Reggio van 1780 tot 1796